Op het toernooi van Wimbledon in 1995 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 juni tot en met 9 juli 1995.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Helena Suková en Todd Woodbridge kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Larisa Neiland en Mark Woodforde, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová / Jonathan Stark won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Gigi Fernández en Cyril Suk in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Navrátilová had daarnaast al zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stark geen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Zes Belgen speelden mee:
 Sabine Appelmans en Dick Norman bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van het vierde reekshoofd Fernández/Suk.
 Els Callens en de Nederlander Stephen Noteboom kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook Dominique Monami en Leonardo Lavalle uit Mexico hadden de tweede ronde als eindstation.
 Voor Nancy Feber en Libor Pimek viel het doek al na hun eerste optreden.

Er waren elf Nederlandse deelnemers:
 Tom Nijssen speelde samen met de Duitse Claudia Porwik – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door het vierde reekshoofd Fernández/Suk.
 Kristie Boogert en Menno Oosting waren het dertiende reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Brenda Schultz en de Amerikaan Murphy Jensen, als veertiende geplaatst, bereikten eveneens de tweede ronde, maar lieten daar (om onbekende reden) verstek gaan.
 Ook voor Stephen Noteboom en Els Callens uit België viel het doek na de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en John Fitzgerald (Australië) waren het elfde reekshoofd, maar verloren meteen hun openingspartij.
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids strandden eveneens in de eerste ronde.
 Ook Nicole Muns-Jagerman en de Zuid-Afrikaan Marius Barnard konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.
 Hetzelfde gebeurde Caroline Vis en Tom Kempers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.9+10)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1995